Треманті́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Мен і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 310 км на південний захід від Парижа, 60 км на схід від Нанта, 45 км на південний захід від Анже.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1108 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 2813,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Тремантін на сайті французького Національного інституту географії
 Тремантін на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Тремантін на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Тремантін на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Тремантін на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Мен і Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Мен і Луара